Continente - uma massa de terra coberta por diversos tipos de vegetações e cercada por água
Continente (hipermercados)
Ou ainda:
O Continente - a primeira parte da trilogia O Tempo e o Vento do escritor brasileiro Érico Verissimo
Continente - numa visão eurocêntrica, a Europa continental
Continente - parte continental do território português.
Porção continental - parte continental de alguma região, coloquialmente chamada de "continente"

Desambiguação